Кальсадилья ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вегас-дель-Алагон. Занимает площадь 76,34 км². Население — 478 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 78 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса
Населённые пункты Касереса